Moser-Baer und Moser Baer bezeichnen:
 einen Schweizer Uhrenhersteller aus Sumiswald, siehe Mobatime
 einen indischen Speichermedienhersteller aus Neu-Delhi, siehe Moser Baer India